Alter Flecken steht für:
 Alter Flecken (Freudenberg), historischer Ortskern von Freudenberg (Siegerland), Nordrhein-Westfalen
 Alter Flecken (Zuffenhausen), historischer Ortskern von Stuttgart-Zuffenhausen, Baden-Württemberg